Chamdere kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Borovitsa (vattendrag i Bulgarien, Kardzjali, lat 41,68, long 25,25), 
 Borovitsa (ort), Kardzjali, Obsjtina Ardino, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar